Rezovačke Krčevine je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Virovitice, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 360 stanovnika te 118 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji